Rokytnice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rokytnice nad Jizerou, Stadt im Okres Semily
Rokytnice v Orlických horách, Stadt im Okres Rychnov nad Kněžnou
Rokytnice nad Rokytnou, Gemeinde im Okres Třebíc
Rokytnice u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov
Rokytnice u Slavičína, Gemeinde im Okres Zlín
Rokytnice, Ortsteil von Hrubá Skála, Okres Semily
Rokytnice, Ortsteil von Vsetín, Okres Vsetín
Rokytnice, Ortslage von Kryštofovo Údolí, Okres Liberec; siehe Rokytnice (Kryštofovo Údolí)

Dolní Rokytnice, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily
Dolní Rokytnice, Ortslage von Rokytnice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
Horní Rokytnice, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily
Horní Rokytnice, Ortslage von Rokytnice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou
Malá Rokytnice, Ortslage von Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily
Prostřední Rokytnice, Ortslage von Rokytnice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou

Rokytnice, tschechischer Name für die Südliche Regnitz